Massa FM Nova Mutum é uma estação de rádio brasileira sediada no município de Nova Mutum, cidade do estado do Mato Grosso. Opera no dial FM 103.1 MHz e é a afiliada a Massa FM e pertencente ao Grupo Roberto Dorner de Comunicação, do político Roberto Dorner.

Ligações internas 
  
 

Estações de rádio de Mato Grosso
Estações de rádio fundadas em 2001
Mídia de Nova Mutum